Koni kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Koni (ö), Norra Österbotten, Oulunkaari,

Italien 

 Torrente Vingone, vattendrag, Toscana, 
 Apulien, region, 
 Cuneo, provinshuvudstad, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Botro del Conio, vattendrag, Toscana, 
 Conio (ort i Italien), Ligurien, Provincia di Imperia, 
 Cogne (kommunhuvudort), Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 
 Kampanien, region, 
 Palude di Cona, sumpmark, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Cona, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 
 Monte Cogne, bergstopp, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Val di Conia, dal, Toscana, Provincia di Livorno, 
 Castra, samhälle, Toscana, Province of Florence, 
 Cona, Ferrara, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Fiume Coina, vattendrag, Toscana, Provincia di Grosseto,

Komorerna 

 Koni-Djodjo, ort, Anjouan,

Turkiet 

 Konya, provinshuvudstad,

Österrike 

 Punta di Conio, bergstopp,

Se även 
 Khoni

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Komorernaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar